Shog steht für:
 Shog (Indien), Ort in Solan (Distrikt), Bundesstaat Himachal Pradesh, Indien
 Shog (Nigeria), Ort im LGA Riyom, Bundesstaat Plateau (Nigeria), Nigeria
 DJ Shog (Sven Holger Greiner; 1976–2022), deutscher Trance-DJ